Sue Thomas: Słyszące oczy FBI (Sue Thomas: F.B.Eye) – kanadyjsko-amerykański serial telewizyjny, który swoją premierę w Stanach Zjednoczonych miał w 2002 roku, a w Kanadzie rok później. Wyprodukowany przez Pebblehut Productions na zlecenie kanału PAX TV.

Serial do Polski zawitał długo po premierze w USA, bo dopiero w 2007 roku. Emisja rozpoczęła się 7 października w telewizji Polsat (wyemitowano jedną serię). Rok później (2 lipca 2008) produkcja pojawiła się na AXN, gdzie wyemitowano wszystkie odcinki.

Produkcja 
Sue Thomas: Słyszące oczy FBI został wyprodukowany przez Dave’a Alana Johnsona i Gary'ego R. Johnsona dla Pebblehut Productions Inc. Serial oparty jest na faktach z życia głuchoniemej kobiety o imieniu Sue Thomas, która dzięki umiejętności precyzyjnego czytania z ruchu warg dostaje pracę w FBI.

W tytułową rolę wcieliła się głuchoniema aktorka Deanne Bray. Piosenkę tytułową "Who I Am", napisaną przez Bretta Jamesa i Troya Vergesa, zaśpiewała Jessica Andrews. Zdjęcia do serialu kręcone były w Toronto.

Opis fabuły 
Młoda, głucha dziewczyna Sue Thomas (Deanne Bray) rozpoczyna swoją pierwszą pracę. Od razu trafia do FBI, gdzie zostaje oddelegowana do analizowania odcisków palców. Agent Jack Hudson (Yannick Bisson) odkrywa jej niezwykłe umiejętności doskonałego czytania z ruchu ust, dzięki czemu Sue staje się jedną z czołowych osób zajmujących się infiltracją.

Główni bohaterowie 
 Sue Thomas (Deanne Bray)
 Jack Hudson (Yannick Bisson)
 Bobby Manning (Rick Peters)
 Dimitrius Gans (Marc Gomes)
 Myles Leland III (Ted Atherton)
 Tara Williams (Tara Samuel)
 Lucy Dotson (Enuka Okuma)

W odcinku "Billy The Kid" (1 seria odc. 19) i w ostatnim odcinku serii 3 "Ending and Beginnings" gościnnie pojawiła się prawdziwa Sue Thomas, grająca kobietę o imieniu Deanne – imieniu noszonym przez aktorkę, która w serialu się w nią wciela.

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 Oficjalna strona 

Amerykańskie telewizyjne seriale kryminalne
Kanadyjskie telewizyjne seriale kryminalne
Seriale telewizyjne emitowane od 2002
Seriale telewizyjne zakończone w 2005